Wanted har flere betydninger:

Film 
 Wanted (film fra 1967)
 Wanted (film fra 2004)
 Wanted (film fra 2008)
 Wanted (film fra 2009)
 Wanted (film fra 2010)
 Wanted (film fra 2011)
 Wanted (film fra 2015)

Musik 
 Wanted (Cliff Richard album)
 Wanted (Thomas Helmig album)

Tv-serier 
 Wanted (tv-serie), amerikansk tv-serie fra 2005
 Wanted (game show), britisk game show